Interview (filme) - refilmagem do longa-metragem homônimo de 2003 do cineasta holandês Theo van Gogh
Interview (revista) - uma revista norte-americana
Jenipapo (filme) -  filme brasileiro e estadunidense de 1995, lançado nos Estados Unidos como "The Interview"
A Entrevista - comédia de 2014, lançado nos Estados Unidos como "The Interview"
The Interview (2014) - filme de 2014 dirigido por Seth Rogen e Evan Goldberg

Veja também
Entrevista (desambiguação)

Desambiguação